Porrima peut désigner :
 Porrima ou Gamma Virginis, une étoile de la Constellation de la Vierge ;
 un des nom d'Antevorta, déesse romaine ;
 Porrima, un navire expérimental éco-responsable ;
 Porrima ou Aglaoctenus, un genre d'araignées aranéomorphes de la famille des Lycosidae.